город в Иордании и замок крестоносцев в нём
 древнекорейское племя
 река в Дагестане